Molekulska formula -{C6H10O4}- se može odnositi na:

 Aceburinska kiselina
 Adipinska kiselina
 Konduritol
 Glukal
 Izosorbid